Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Ellis Ferreira e Rick Leach 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (Campioni)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (finale)
 Jim Grabb /  Cyril Suk (semifinali)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (quarti di finale)

 Luis Lobo /  Javier Sánchez (semifinali)
 Neil Broad /  Piet Norval (quarti di finale)
 David Adams /  Daniel Orsanic (quarti di finale)
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1998